David Martin eller Dave Martin kan henvise til flere personer:

Politikere 
 David T. Martin (1907–1997), amerikansk politiker
 David Martin (guvernør) (1933-1990), australsk guvernør
 David O'Brien Martin (1944–2012), amerikansk politiker
 David Martin (engelsk politiker) (født 1945), engelsk politiker
 David Martin (skotsk politiker) (født 1954), skotsk politiker

Kunsterne og entertainere 
 David Martin (kunstner) (1737-1797), britisk maler og kobberstikker
 David Martin (digter) (1915-1997), ungarsk-australsk digter
 Dave Martin (manuskriptforfatter) (1935-2007), britisk manuskriptforfatter
 David Martin (humorist) (født 1950), canadisk humorist
 David Martin (musiker), amerikansk singer-songwriter
 David A. Martin (1937-1987), amerikansk musiker
 David Stone Martin (1913-1992), amerikansk illustrator

Sportsfolk 
 Dave Martin (fodboldspiller, 1963), tidligere engelsk fodboldspiller
 David Martin (amerikansk fodbold) (født 1979), amerikansk fodbold-spiller
 David Martin (tennisspiller) (født 1981), amerikansk tennisspiller
 Dave Martin (fodboldspiller, 1985) (født 1985), engelsk fodboldspiller i Derby County F.C.
 David Martin (fodboldspiller, 1986) (født 1986), engelsk fodboldspiller (målmand)

Andre 
 David Martin (fransk teolog), fransk teolog (1639–1721)